Oratorio dei Disciplinanti a Cosseria
Oratorio dei Disciplinanti a Manarola
 Oratorio dei Disciplinanti a Moneglia
 Oratorio dei Disciplinanti a Sassello
 Oratorio dei Disciplinanti a Corniglia